A 2018-as Formula–3 Európa-bajnokság volt a sorozat hetedik egyben utolsó szezonja, mióta megalakult a Formula–3 Euroseries utódjaként. A szezon május 12-én kezdődött meg a Circuit de Pau-Ville versenypályán és a Hockenheimring aszfaltcsíkján fejeződött be október 14-én. A címvédő, Lando Norris a Formula–2-ben folytatta karrierjét. Ez volt az utolsó szezonja a Formula–3 Európa-bajnokságnak, 2019-től egybeolvadt a GP3 szériával és FIA Formula-3 néven folytatódott tovább.

Mick Schumacher szerezte meg a bajnoki címet Dan Ticktumal szemben. Schumacher pályafutása a Formula–2-ben folytaódott.

Csapatok és versenyzők

Összefoglaló

Egyéni bajnoki pontverseny

Pontozás

A bajnokság végeredménye

Újoncok (Rookies) bajnoksága

Csapat bajnoki pontverseny

Jegyzetek

További információk
A bajnokság hivatalos weboldala (archív, 2018)

Formula–3